Lumezzanesi – abitanti di Lumezzane Pieve
Lumezzanesi – abitanti di Lumezzane San Sebastiano
Lumezzanesi – abitanti di Lumezzane